Герольштайн () — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Вульканайфель. Подчиняется управлению Герольштайн.  Население составляет 7446 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 64,33 км². Официальный код  —  07 2 33 026.

Город подразделяется на 9 городских районов.

В Герольштайне находится производство знаменитой в Германии минеральной воды Герольштайнер (Gerolsteiner).

Достопримечательности 
 Лиссинген — средневековый замок. 
  — средневековый замок.

Города-побратимы 
 Дигуэн (Франция)
 Гилзе-эн-Ряйен (Нидерланды)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница
 Источник минеральной воды Герольштайнер

Города Рейнланд-Пфальца